Volney ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin François Volney (1757–1820), französischer Reisender und Geschichtsphilosoph

Volney ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Volney (Iowa)
 Volney (Michigan)
 Volney (New York)
 Volney (Virginia)